Арага́ц — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги на линии Тбилиси — Ереван. Расположена в 64 километрах от Гюмри и 100 километрах от Еревана.

Деятельность 

Ежедневно через станцию проходят:

 Множество грузовых поездов.
 Поезд дальнего следования № 371/372 сообщением Ереван — Тбилиси (не останавливается).
 2 пары ежедневных электропоездов Ереван — Гюмри, останавливающиеся на станции Арагац.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции Арагац в Яндексе

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении